Kromme Elleboog (Groningen), de Grote- en Kleine Kromme Elleboog, twee straatjes in de binnenstad van Groningen
 Kromme Elleboog (Steenbergen),  een straat in de Nederlandse stad Steenbergen
 Kromme-Elleboog (Oldambt), een gehucht in de Groninger gemeente Oldambt
 Kromme Elleboog (Maasdam), een straat in het Zuid-Hollandse dorp Maasdam
 Kromme Elleboogsteeg, een steeg in de binnenstad van Haarlem
 Kromme Elleboogstraat, een straat in de binnenstad van Paramaribo